Тата́рский Дюм-Дю́м () — село в Елабужском районе Республики Татарстан, административный центр Татарско-Дюм-Дюмского сельского поселения.

География 
Село находится в 5 км от реки Вятки, в 31 км к северо-западу от районного центра, города Елабуги, в 18 км к северо-востоку от города Мамадыша.

История 
В окрестностях села выявлен археологический памятник эпохи поздней бронзы — Татарско-Дюм-Дюмская стоянка.

Село известно с 1678 года. В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Их основные занятия в этот период — земледелие и скотоводство, был распространен извозный промысел.

В начале XX века в селе располагалось волостное правление, функционировали мечеть и мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2011 десятин.

До 1920 года село входило в Черкасовскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1920 года в составе Мамадышского, с 1921 года — Елабужского, с 1928 года — Челнинского кантонов ТАССР.

С 10 августа 1930 года село в Елабужском районе, в 1931 году в селе организован колхоз «Яшь Куч». С 19 февраля 1944 года село в Костенеевском, с 8 июня 1944 года — в Мортовском, с 19 ноября 1954 года — в Елабужском районах.

Население 

Национальный состав села: татары — 86%, русские — 11% (2017 год).

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Яшь Куч» (полеводство, молочное скотоводство), многие на личном подворье занимаются пчеловодством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют дом культуры (с 1930 года), библиотека (с начала 1950-х годов), детский сад (с 1965 года), фельдшерско-акушерский пункт (с 1934 года).

Религиозные объекты 
Мечеть (с 1994 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Елабужского района